Виктор Перес:
 Перес, Виктор Мачин (род. 1989) — испанский футболист, игрок клуба «Севилья».
 Перес, Виктор Янг (настоящее имя Виктор Юнки; 1912—1945) — тунисский боксёр-профессионал.